Protesten in Hongkong in 2014
Protesten in Hongkong in 2019-2020